

Персоналии 
 Вене, Сийм-Сандер (род. 1990) — эстонский баскетболист.

Топонимы 
 Вене () — коммуна во французском департаменте Мёрт и Мозель региона Лотарингия.
 Вене () — коммуна во французском департаменте Тарн региона Юг — Пиренеи.
 Вене — озеро в Кельмеском районе Литвы.
 Вене () — улица в Таллине.